Miejscowości w USA:
 Savanna – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Savanna – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
Gminy w USA:
 Savanna (ang. Savanna Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll